Bòsfor, estret a Istanbul, Turquia.
 Boğaziçi Lokantası, restaurant a Ankara, Turquia.